Wing Commander (computerspelserie), een serie computerspellen van ruimtegevechtssimulaties
Wing Commander (computerspel), het eerste spel in de serie
Wing Commander II - Vengeance of the Kilrathi, computerspel uit 1991
Wing Commander Academy, computerspel uit 1993
Wing Commander: Privateer, computerspel uit 1993
Wing Commander: Armada, computerspel uit 1994
Wing Commander III - The Heart of the Tiger, computerspel uit 1994
Wing Commander IV - The Price of Freedom, computerspel uit 1996
Wing Commander: Prophecy, computerspel uit 1997
Wing Commander (film), een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1999 gebaseerd op de Wing Commander videospellen